Код АТХ-L () «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» — раздел система буквенно-цифровых кодов Анатомо-терапевтическо-химической классификации, разработанных Всемирной организацией здравоохранения для классификации лекарств и других медицинских продуктов.

Коды для применения в ветеринарии (ATCvet коды) могут быть созданы путём добавления буквы Q в передней части человеческого Код ATC: QL.

Из-за различных национальных особенностей в классификацию АТС могут включаться дополнительные коды, которые отсутствуют в этом списке, который составлен Всемирной организацией здравоохранения.

 АТХ код L01 — Противоопухолевые препараты
 АТХ код L02 — Противоопухолевые гормональные препараты
 АТХ код L03 — Иммуностимуляторы
 АТХ код L04 — Иммунодепрессанты

Примечания 

Коды АТХ